Па́уль Го́двин (; настоящее имя Пинхас Гольдфейн; 28 марта 1902 — 9 декабря 1982) — немецкий и нидерландский , , руководитель эстрадных и камерных оркестров.

Биография 
Пауль Годвин родился 28 марта 1902 года в Сосновце Бендинского уезда Петроковской губернии (Российская империя; ныне Силезского воеводства Польши). Учился в Варшаве у Станислава Барцевича, в Будапеште у Енё Хубаи, в Берлине у Вилли Хесса. В 1922 году в Берлине организовал собственный танцевальный ансамбль, с которым под различными названиями Годвин гастролировал и записывал пластинки, пользовавшиеся огромной популярностью в Европе (по некоторым данным в 1923—1933 гг. было продано девять миллионов грампластинок с участием ансамбля Годвина). Нередко его оркестр аккомпанировал при записях другим известным певцам. Репертуар оркестра, по требованиям тогдашней музыкальной индустрии, был всеобъемлющ: исполнялись современные шлягеры в жанрах фокстрота, вальса, танго и польки; старые популярные песни; кроме того эпизодически Пауль Годвин и его оркестр записывали классические мелодии. В 1929—33 гг. Годвин обратился к кинематографу и записал множество музыкальных тем к первым звуковым фильмам студии UFA.

В 1933 году Пауль Годвин эмигрировал в Нидерланды. В годы оккупации избежал депортации в концлагерь лишь благодаря тому, что имел жену «арийского» происхождения. После Второй мировой войны создал струнное трио, игравшее сочинения классических композиторов. Умер Годвин 9 декабря 1982 года в Дрибергене, Нидерланды.

Дискография

Компакт-диски 
 1999 Mélodie, «Punch» et Fantaisie (ILD 642187 | Франция)
 2004 Die Goldene Ära Deutscher Tanzorchester: Paul Godwin (JUBE 15012 | Германия)

Грампластинки (1926—1933)

1926 
 Der Blusenkauf / Alles weg’n de Leut' (Polydor 20765 / с Отто Рейтером)
 Berlin ist ja so groß / Nehm’n Sie 'n Alten (Polydor 20766 / с Отто Рейтером)
 Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten / Es geht mir in jeder Hinsicht immer besser (Polydor 20767 / с Отто Рейтером)
 Der Michel wird nicht klüger durch den Krieg / Sei nicht blöd' (Polydor 20768 / с Отто Рейтером)
 Wie reizend sind die Frauen / Ick wundere mir ber jarnischt mehr (Polydor 20769 / с Отто Рейтером)
 Gräme dich nicht / Aber der Mann (Polydor 20770 / с Отто Рейтером)

1927 
 Oh Frühling, wie bist du schon / Mohnblumen
 Waren Sie schon in Elberfeld / Ich hab' mein Herz in Heidelberg (Grammophon 19419)
 Hier Schlager, wer dort? Lindemann 1 / Hier Schlager, wer dort? Lindemann 2 (Grammophon 19483)
 Am Rüdesheimer Schloß steht eine Linde / Oh Pimpinella (Grammophon 19622)
 Hochzeitszug in Liliput / Schmetterlings-Intermezzo (Grammophon 19660)
 Rigoletto Fantasie: 1. Teil / 2. Teil (Grammophon 19672)
 Der Fremdenführer / Fideles Wien (Grammophon 19758)
 Plappermäulchen / Schmeichelkätzchen, Characterstücke v. Eilenberg(Polydor 19841)
 Wandere mein Herzchen / Zottelbar ach Zottelbar, beide aus Optte 'Der Orlow' v. Bruno Granichstaedten (Grammophon 20247)
 Im Reiche Der Indra 1 / Im Reiche Der Indra 2 (Grammophon 20450)
 An der schonen, blauen Donau / Uber den Wellen (Grammophon 20530)
 Sag du, sag du zu mir, Einlage zu: 'Der Hampelmann', Optte von Gustav Beer / Komm wilde Rose von Santa Fe (Grammophon 20940)
 Les Patineurs / Die Schlittschuhlaufer. Walzer von Emil Waldteufel / Estudiantina (Grammophon 21003)
 Der Voglein Abendlied / Still wie die Nacht (Grammophon 21013)
 Zwei rote Rosen, ein zarter Kuß / Sehnsucht (Grammophon 21028)
 Heut war ich bei der Frieda / Die schonsten Beine von Berlin (Grammophon 21089)
 Sakura no Hana / Japanischer Laternentanz (Grammophon 21175)
 Marionetten-Brautzug(Characterstück von Otto Rathke!) / Polo Spiele (Grammophon 21176)
 Trink Bruderlein, trink / Mondnacht auf der Alster (Grammophon 21213)

1928 
 Einmal man sagt sich adieu / Prosit Gypsy
 Donna Vatra / Bei uns um die Gedächtniskirche rum
 Ich bin natürlich (Polydor 21258)
 My blue heaven (Blauer Himmel) / Kokolores
 Wenn in Werder die Kirschen blüh’n / Ein Grund zum Trinken (Grammophon 21442)
 Chinesische Strassenserenade / Japanischer Laternentanz (Grammophon 21465)
 Es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes / Das ist leicht, das ist schwer (Polydor 21467 / с Отто Рейтером)
 Mit der Uhr in der Hand / Mein Theaterrepertoire (Polydor 21468 / с Отто Рейтером)
 Loblied auf die Frauen von heute / O du liebes deutsches Gretchen (Polydor 21469 / с Отто Рейтером)
 Mir hab’n se als geheilt entlassen — Vortrag eines Idioten / Phantasie ist jederzeit schöner als die Wirklichkeit (Polydor 21470 / с Отто Рейтером)
 In der Einsamkeit / Einmal im Jahr (Polydor 21471 / с Отто Рейтером)
 Bevor du sterbst / Und dadurch gleicht sich alles wieder aus (Polydor 21472 / с Отто Рейтером)
 Klange aus der Heimat / Lieb Mutterchen (Grammophon 21701)
 Heinzelmännchens Wachtparade / Dornrös’chens Brautfahrt (Grammophon 21710)
 Du bist als Kind zu heiß gebadet worden / Noch 'ne Lage Cognac her (Grammophon 21774)
 Ich kusse Ihre Hand Madame / Wer weiß ob deine Augen lügen (Polydor 21785)
 Meine Amerika-reise (1. teil) / Meine Amerika-reise (2. teil) (Grammophon 21875 / with Weiss Ferdl)
 In einer kleinen Konditorei / Ich weiß schon langst dass du mich heimlich lieb hast (Grammophon 21953)
 Flammend rote Rosen / Verzeih mir und sei wieder gut!(Grammophon 22029)
 Tränen weint jede Frau so gern / Wenn du einmal dein Herz verschenkst (Grammophon 22168)
 Lass' mich dein Herz in Rosen winden / Ja, das ist schön (Grammophon 22171)

1929 
 Es gibt eine Frau die dich niemals vergißt / Was weisst denn du wie ich verliebt bin (Grammophon 22201)
 Das Lied von der Wunderbar
 Ein Liebesmärchen (Polydor 22326)
 Blutrote Rosen / Ob Du glüklich bist (Sweet Sue — Just You)(Grammophon 22412)
 Wen in Venezia die Tauben schlafen / Ich hol’ dir vom Himmel das Blau (Polydor 22419)
 Schöner Gigolo / Das Lied der Liebe hat eine süße Melodie(Grammophon 22602)
 Ich betrüg dich nur aus Liebe (Grammophon 22622)
 Mosaik 1 / Mosaik 2 Potpourri v. Carl Zimmer(Grammophon 22702)
 Rosen und Frau’n. Tango
 Eine kleine Frau fehlt dir im Frūhling

1930 
 Warst du mir treu / Schlaf ein, mein kleines Sonnenkind (Grammophon 22945)
 Denkst du noch an mich / Warst du mir treu [Filme] (Grammophon 22990)
 O Donna Clara (Grammophon 23036)
 Liebeswalzer / Du bist das süßeste Mädel der Welt (Grammophon 23 041)
 Wien, du Stadt der Lieder / Ohne dich kann ich nicht leben (Grammophon 23 052 / с Максом Гансеном)
 Mickey Mouse (Polydor 23176)
 Tango auf Tango / Tango-Potpourri (Grammophon 23269)
 Tango auf Tango 1 / Tango auf Tango 2 (Grammophon 23270)
 Lotosblumen / Vineta-Glocken
 Ja so ein Madel / Good Night (Grammophon 23360)
 In Paris, in Paris sind die Mädels so süss / Ohne Liebe ist das Leben wie ein Auto ohne Benzin (Grammophon 23478)
 Ein Liebelei so nebenbei / Kind dein Mund ist Musik [Sandor] (Grammophon 23719)

1931 
 Die Musik und der Tanz und die Nacht / In Santa Lucia (Grammophon 23979 / с Лео Моноссоном)

1932 
 Mitternachts-Walzer / Neapolitanische Nächte (Grammophon 1138)
 Johann Strauss Polka (Polydor 24998)
 Südseenacht, hast mir einstmals das Glück gebracht / Träume mein Baby
 Wir kurbeln an 1 / Wir kurbeln an 2
 Meier-Foxtrott / Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt

1933 
 Mustalainen (Polydor 25114)

Примечания 

Родившиеся в Бендинском уезде
Руководители эстрадных оркестров
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии